Di seguito una lista di asteroidi dal numero 536001 al 537000 con data di scoperta e scopritore.

536001–536100 

|-
| 536001  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536002  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536003  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536004  - ||  || || WISE 
|-
| 536005  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536006  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536007  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536008  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536009  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536010  - ||  || || WISE 
|-
| 536011  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536012  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536013  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536014  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536015  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536016  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536017  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536018  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536019  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536020  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536021  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536022  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536023  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536024  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536025  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536026  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536027  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536028  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536029  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536030  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536031  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536032  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536033  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536034  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536035  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536036  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536037  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536038  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536039  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536040  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536041  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536042  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536043  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536044  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536045  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536046  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536047  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536048  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536049  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536050  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536051  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536052  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536053  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536054  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536055  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536056  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536057  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536058  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536059  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536060  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536061  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536062  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536063  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536064  - ||  || || CSS 
|-
| 536065  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536066  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536067  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536068  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536069  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536070  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536071  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536072  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536073  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536074  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536075  - ||  || || LINEAR 
|-
| 536076  - ||  || || CSS 
|-
| 536077  - ||  || || CSS 
|-
| 536078  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536079  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536080  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536081  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536082  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536083  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536084  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536085  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536086  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536087  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536088  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536089  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536090  - ||  || || LONEOS 
|-
| 536091  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536092  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536093  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536094  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536095  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536096  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536097  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536098  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536099  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536100  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

536101–536200 

|-
| 536101  - ||  || || CSS 
|-
| 536102  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536103  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536104  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536105  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536106  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536107  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536108  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536109  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536110  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536111  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536112  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536113  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536114  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536115  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536116  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536117  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536118  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536119  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536120  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536121  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536122  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536123  - ||  || || CSS 
|-
| 536124  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536125  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536126  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536127  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536128  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536129  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536130  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536131  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536132  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536133  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536134  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536135  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536136  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536137  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536138  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536139  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536140  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536141  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536142  - ||  || || WISE 
|-
| 536143  - ||  || || LINEAR 
|-
| 536144  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536145  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536146  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536147  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536148  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536149  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536150  - ||  || || CSS 
|-
| 536151  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536152  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536153  - ||  || || CSS 
|-
| 536154  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536155  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536156  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536157  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536158  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536159  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536160  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536161  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536162  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536163  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536164  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536165  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536166  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536167  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536168  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536169  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536170  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536171  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536172  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536173  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536174  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536175  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536176  - ||  || || CSS 
|-
| 536177  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536178  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536179  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536180  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536181  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536182  - ||  || || CSS 
|-
| 536183  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536184  - ||  || || CSS 
|-
| 536185  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536186  - ||  || || CSS 
|-
| 536187  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536188  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536189  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536190  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536191  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536192  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536193  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536194  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536195  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536196  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536197  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536198  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536199  - ||  || || WISE 
|-
| 536200  - ||  || || CSS 
|}

536201–536300 

|-
| 536201  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536202  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536203  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536204  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536205  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536206  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536207  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536208  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536209  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536210  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536211  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536212  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536213  - ||  || || LONEOS 
|-
| 536214  - ||  || || WISE 
|-
| 536215  - ||  || || CSS 
|-
| 536216  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536217  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536218  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536219  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536220  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536221  - ||  || || WISE 
|-
| 536222  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536223  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536224  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536225  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536226  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536227  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536228  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536229  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536230  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536231  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536232  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536233  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536234  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536235  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536236  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536237  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536238  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536239  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536240  - ||  || || CSS 
|-
| 536241  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536242  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536243  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536244  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536245  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536246  - ||  || || CSS 
|-
| 536247  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536248  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536249  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536250  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536251  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536252  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536253  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536254  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536255  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536256  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536257  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536258  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536259  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536260  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536261  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536262  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536263  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536264  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536265  - ||  || || WISE 
|-
| 536266  - ||  || || CSS 
|-
| 536267  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536268  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536269  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536270  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536271  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536272  - ||  || || Oss. di Maiorca 
|-
| 536273  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536274  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536275  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536276  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536277  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536278  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536279  - ||  || || WISE 
|-
| 536280  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536281  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536282  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536283  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536284  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536285  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536286  - ||  || || WISE 
|-
| 536287  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536288  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536289  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536290  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536291  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536292  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536293  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536294  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536295  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536296  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536297  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536298  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536299  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536300  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

536301–536400 

|-
| 536301  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536302  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536303  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536304  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536305  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536306  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536307  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536308  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536309  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536310  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536311  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536312  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536313  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536314  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536315  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536316  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536317  - ||  || || WISE 
|-
| 536318  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536319  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536320  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 536321  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536322  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536323  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536324  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536325  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536326  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536327  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536328  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536329  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536330  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536331  - ||  || || CSS 
|-
| 536332  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536333  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536334  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536335  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536336  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536337  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536338  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536339  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536340  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536341  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536342  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536343  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536344  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536345  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536346  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536347  - ||  || || CSS 
|-
| 536348  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536349  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536350  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536351  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536352  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536353  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536354  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536355  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536356  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536357  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536358  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536359  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536360  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536361  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536362  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536363  - ||  || || CSS 
|-
| 536364  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536365  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536366  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536367  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536368  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536369  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536370  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536371  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536372  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536373  - ||  || || LINEAR 
|-
| 536374  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536375  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536376  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536377  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536378  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536379  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536380  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536381  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536382  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536383  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536384  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536385  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536386  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536387  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536388  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536389  - ||  || || LONEOS 
|-
| 536390  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536391  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536392  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536393  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536394  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536395  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536396  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536397  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536398  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536399  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536400  - ||  || || WISE 
|}

536401–536500 

|-
| 536401  - ||  || || CSS 
|-
| 536402  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536403  - ||  || || CSS 
|-
| 536404  - ||  || || CSS 
|-
| 536405  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536406  - ||  || || WISE 
|-
| 536407  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536408  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536409  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536410  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536411  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536412  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536413  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536414  - ||  || || LONEOS 
|-
| 536415  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536416  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536417  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536418  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536419  - ||  || || CSS 
|-
| 536420  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536421  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536422  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536423  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536424  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536425  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536426  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536427  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536428  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536429  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536430  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536431  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536432  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536433  - ||  || || LINEAR 
|-
| 536434  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536435  - ||  || || CSS 
|-
| 536436  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536437  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536438  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536439  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536440  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536441  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536442  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536443  - ||  || || CSS 
|-
| 536444  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536445  - ||  || || LINEAR 
|-
| 536446  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536447  - ||  || || WISE 
|-
| 536448  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536449  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536450  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536451  - ||  || || LINEAR 
|-
| 536452  - ||  || || CSS 
|-
| 536453  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536454  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536455  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536456  - ||  || || WISE 
|-
| 536457  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536458  - ||  || || CSS 
|-
| 536459  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536460  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536461  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536462  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536463  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536464  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536465  - ||  || || CSS 
|-
| 536466  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536467  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536468  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536469  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536470  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536471  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536472  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536473  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536474  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536475  - ||  || || CSS 
|-
| 536476  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536477  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536478  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536479  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536480  - ||  || || WISE 
|-
| 536481  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536482  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536483  - ||  || || WISE 
|-
| 536484  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536485  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536486  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536487  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536488  - ||  || || LONEOS 
|-
| 536489  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536490  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536491  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536492  - ||  || || WISE 
|-
| 536493  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536494  - ||  || || WISE 
|-
| 536495  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536496  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536497  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536498  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536499  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536500  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

536501–536600 

|-
| 536501  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536502  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536503  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536504  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536505  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536506  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536507  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536508  - ||  || || CSS 
|-
| 536509  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536510  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536511  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536512  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536513  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536514  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536515  - ||  || || WISE 
|-
| 536516  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536517  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536518  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536519  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536520  - ||  || || Oss. di Maiorca 
|-
| 536521  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536522  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536523  - ||  || || CSS 
|-
| 536524  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536525  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536526  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536527  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536528  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536529  - ||  || || WISE 
|-
| 536530  - ||  || || WISE 
|-
| 536531  - ||  || || CSS 
|-
| 536532  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536533  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536534  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536535  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536536  - ||  || || WISE 
|-
| 536537  - ||  || || WISE 
|-
| 536538  - ||  || || WISE 
|-
| 536539  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536540  - ||  || || WISE 
|-
| 536541  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536542  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536543  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536544  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536545  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536546  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536547  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536548  - ||  || || CSS 
|-
| 536549  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536550  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536551  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536552  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536553  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536554  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536555  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536556  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536557  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536558  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536559  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536560  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536561  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536562  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536563  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536564  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536565  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536566  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536567  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536568  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536569  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536570  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536571  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536572  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536573  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536574  - ||  || || WISE 
|-
| 536575  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536576  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536577  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536578  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536579  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536580  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536581  - ||  || || WISE 
|-
| 536582  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536583  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536584  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536585  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536586  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536587  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536588  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536589  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536590  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536591  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536592  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536593  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536594  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536595  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536596  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536597  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536598  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536599  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536600  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

536601–536700 

|-
| 536601  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536602  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536603  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536604  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536605  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536606  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536607  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536608  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536609  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536610  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536611  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536612  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536613  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536614  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536615  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536616  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536617  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536618  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536619  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536620  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536621  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536622  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536623  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536624  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536625  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536626  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536627  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536628  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536629  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536630  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536631  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536632  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536633  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536634  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536635  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536636  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536637  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536638  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536639  - ||  || || WISE 
|-
| 536640  - ||  || || CSS 
|-
| 536641  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536642  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536643  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536644  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536645  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536646  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536647  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536648  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536649  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536650  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536651  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536652  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536653  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536654  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536655  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536656  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536657  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536658  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536659  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536660  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536661  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536662  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536663  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536664  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536665  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536666  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536667  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536668  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536669  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536670  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536671  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536672  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536673  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536674  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536675  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536676  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536677  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536678  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536679  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536680  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536681  - ||  || || WISE 
|-
| 536682  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536683  - ||  || || WISE 
|-
| 536684  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536685  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536686  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536687  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536688  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536689  - ||  || || CSS 
|-
| 536690  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536691  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536692  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536693  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536694  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536695  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536696  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536697  - ||  || || WISE 
|-
| 536698  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536699  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536700  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

536701–536800 

|-
| 536701  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536702  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536703  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536704  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536705  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536706  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536707  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536708  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536709  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536710  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536711  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536712  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536713  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536714  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536715  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536716  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536717  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536718  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536719  - ||  || || WISE 
|-
| 536720  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536721  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536722  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536723  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536724  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536725  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536726  - ||  || || CSS 
|-
| 536727  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536728  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536729  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536730  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536731  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536732  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536733  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536734  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536735  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536736  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536737  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536738  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536739  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536740  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536741  - ||  || || LINEAR 
|-
| 536742  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536743  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536744  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536745  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536746  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536747  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536748  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536749  - ||  || || CSS 
|-
| 536750  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536751  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536752  - ||  || || CSS 
|-
| 536753  - ||  || || CSS 
|-
| 536754  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536755  - ||  || || CSS 
|-
| 536756  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536757  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536758  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536759  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536760  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536761  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536762  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536763  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536764  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536765  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536766  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536767  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536768  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536769  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536770  - ||  || || WISE 
|-
| 536771  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536772  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536773  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536774  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536775  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536776  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536777  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536778  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536779  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536780  - ||  || || WISE 
|-
| 536781  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536782  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536783  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536784  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536785  - ||  || || SSS 
|-
| 536786  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536787  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536788  - ||  || || WISE 
|-
| 536789  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536790  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536791  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536792  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536793  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536794  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536795  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536796  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536797  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536798  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536799  - ||  || || CSS 
|-
| 536800  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

536801–536900 

|-
| 536801  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536802  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536803  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536804  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536805  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536806  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536807  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536808  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536809  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536810  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536811  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536812  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536813  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536814  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536815  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536816  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536817  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536818  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536819  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536820  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536821  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536822  - ||  || || WISE 
|-
| 536823  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536824  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536825  - ||  || || WISE 
|-
| 536826  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536827  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536828  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536829  - ||  || || WISE 
|-
| 536830  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536831  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536832  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536833  - ||  || || LINEAR 
|-
| 536834  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536835  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536836  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536837  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536838  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536839  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536840  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536841  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536842  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536843  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536844  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536845  - ||  || || WISE 
|-
| 536846  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536847  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536848  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536849  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536850  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536851  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536852  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536853  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536854  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536855  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536856  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536857  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536858  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 536859  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536860  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536861  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536862  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536863  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536864  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536865  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536866  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536867  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536868  - ||  || || LINEAR 
|-
| 536869  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536870  - ||  || || CSS 
|-
| 536871  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536872  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536873  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536874  - ||  || || WISE 
|-
| 536875  - ||  || || ADAS 
|-
| 536876  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536877  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536878  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536879  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536880  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536881  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536882  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536883  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536884  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536885  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536886  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536887  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536888  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536889  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536890  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536891  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536892  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536893  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536894  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536895  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536896  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536897  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536898  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536899  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536900  - ||  || || LONEOS 
|}

536901–537000 

|-
| 536901  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536902  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536903  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536904  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536905  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536906  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536907  - ||  || || WISE 
|-
| 536908  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536909  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536910  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536911  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536912  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536913  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536914  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536915  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536916  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536917  - ||  || || WISE 
|-
| 536918  - ||  || || WISE 
|-
| 536919  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536920  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536921  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536922  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536923  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536924  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536925  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536926  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536927  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536928  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536929  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536930  - ||  || || CSS 
|-
| 536931  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536932  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536933  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536934  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536935  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536936  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536937  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536938  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536939  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536940  - ||  || || LINEAR 
|-
| 536941  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536942  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536943  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536944  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536945  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536946  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536947  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536948  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536949  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536950  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536951  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536952  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536953  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536954  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536955  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536956  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536957  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536958  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536959  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536960  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536961  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536962  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536963  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536964  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536965  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536966  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536967  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536968  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536969  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536970  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536971  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536972  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536973  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536974  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536975  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536976  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536977  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536978  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536979  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536980  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536981  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536982  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536983  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536984  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536985  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536986  - ||  || || WISE 
|-
| 536987  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536988  - ||  || || WISE 
|-
| 536989  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536990  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536991  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536992  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536993  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 536994  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536995  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536996  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536997  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 536998  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 536999  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 537000  - ||  || || CINEOS 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0536001